Chérancé (Mayenne)
 Chérancé (Sarthe)